Го́лод:

 Голод — ощущение потребности в еде.
 Массовый голод — социальное бедствие, обусловленное недостатком питания.
 Гедонистический голод — стремление есть для получения удовольствия.
 Голодание — типовой патологический процесс в организме, обусловленный недостаточным питанием.

Персоналии 
 Голод, Александр Ефимович (род. 1949) — российский инженер, конструктор сооружений, известных как «пирамиды Голода».
 Голод, Виталий Матвеевич (род. 1971) — израильский, ранее советский шахматист, гроссмейстер.
 Голод, Евгений Соломонович (1935—2018) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук.
 Голод, Ефим Литманович (1929—2009) — советский и российский химик-органик, доктор химических наук.
 Голод, Наум Исаакович (1910—1972) — советский организатор кинопроизводства, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны.

Искусство

Фильмы 
 Голод (фильм, 1921)
 «Голод» () — чёрно-белый художественный фильм в жанре арт-хаусной драмы режиссёра Хеннинга Карлсена (Дания, Швеция, Норвегия. 1966).
 Голод (фильм, 1971)
 «Голод» () — художественный фильм в жанре эротического триллера режиссёра Тони Скотта (Великобритания, США. 1983).
 Голод (фильм, 2001)
 «Голод» () — художественный фильм в жанре драмы режиссёра Стива Маккуина (Великобритания, Ирландия. 2008).
 «Голод» () — художественный фильм в жанре триллера режиссёра Стивена Хентджеса (США. 2009).
 Голод-33 (фильм, 1991)
 «Голод» () — телесериал в жанре антологии ужасов режиссёра Джеффа Фазио (Великобритания, Канада. 1997—2000).
 «Голод» — документальный фильм режиссёра Татьяны Сорокиной о голоде в СССР в 1920-х годах (Россия. 2022).

Музыка 
 «Голод» — дебютный альбом российской поп-рок группы «Звери» (2003).

Литературные произведения 
 «Голод» () — роман Кнута Гамсуна (1890).
 Hunger — серия комиксов Marvel 2013 года.

Разное 
 Голодание — ошибка синхронизации, при которой задача не получает доступ к нужному ей ресурсу.

См. также 

 Великий голод (1601—1603)
 Голод в России (1891—1892)
 Голод в Поволжье 1921—1922
 Голод в СССР (1932—1933)
 Голод на Украине (1932—1933)
 Голод в Казахстане (1932—1933)
 Ленинградская блокада
 Голод в СССР (1946—1947)
 Лечебное голодание